Lobulomycetales är en ordning av svampar. Lobulomycetales ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Lobulomycetales